Andrij Hłuszczenko
 Dmytro Hłuszczenko